Molekulska formula -{C20H22O3}- se može odnositi na:

 Avobenzon
 Nafenopin